Урош Немањић може бити:

 Стефан Урош I Немањић, српски краљ од 1243. до 1276. године
 Стефан Урош II Милутин Немањић, српски краљ од 1282. до 1321. године
 Стефан Урош III Немањић, српски краљ од 1322. до 1331. године
 Стефан Урош IV Душан Немањић, српски краљ (1331—1346) и цар (1346—1355)
 Стефан Урош V Немањић, српски цар од 1355. до 1371. године
 Симеон Урош Немањић-Палеолог, српски цар у Епиру и Тесалији од 1359. до 1370. године
 Јован Урош Немањић-Палеолог, српски цар у Тесалији од 1370. до 1372. године

Види још 
 Урош I (вишезначна одредница)
 Урош II (вишезначна одредница)
 Стефан Урош (вишезначна одредница)
 Урош Вукановић (вишезначна одредница)